Бузулуков — русская фамилия.

Известные носители 
 Бузулуков, Николай Степанович (1905—1979) — советский учёный-экономист, академик АН Эстонской ССР (1951).
 Бузулуков, Сергей Александрович (1925—1978) — советский живописец, член Ленинградского Союза художников.